69-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 69-я параллель северной широты
 69-я параллель южной широты

См. также 
 69 параллель (фильм)
 69-й меридиан восточной долготы
 69-й меридиан западной долготы